Le mot palais peut désigner :
 le palais (du mot palatium), édifice monumental, qui est souvent le lieu de résidence d'un personnage important ou le siège d'une institution publique ;
 le palais (du mot palatum devenu palatium par la suite), partie supérieure de la cavité buccale.

Bande dessinée 
 Palais , une bande dessinée coréenne.

Hydronymie 
 Le Palais, rivière française du département de la Vienne, affluent du Clain.
 Le Palais, un ruisseau français du département de la Gironde, affluent de l'Isle.
 Le Palais, rivière française des Charentes, affluent du Lary.
 Le Palais, rivière française de la Mayenne et de la Sarthe, affluent de la Vègre.
 Le Palais, ruisseau français du département de la Haute-Vienne, affluent de la Vienne.

Patronymie 
 Richard S. Palais (1931-), mathématicien américain

Toponymie 
 Le Palais, commune française du département du Morbihan
 Palais est un quartier de la ville française de Créteil, dans le département du Val-de-Marne et la région Île-de-France.

Voir aussi

Voir aussi 

 
 Paladius
 Tous les articles de Wikipédia commençant par « Palais »